Das Torneo Internazional Femmin di Palermo 1994 war ein Damen-Tennisturnier in Palermo. Das Sandplatzturnier war Teil der WTA Tour 1994 und fand vom 5. bis 10. Juli 1994 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1994
Tennisturnier in Palermo